Monoporella är ett släkte av mossdjur. Monoporella ingår i familjen Monoporellidae. 

Monoporella är enda släktet i familjen Monoporellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Monoporella